Эльце ()

Топоним
 Эльце — город в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Фамилия
 Эльце, Карл (1821—1889) — немецкий филолог и историк литературы.